Кикинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кикинка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Кикинка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.